Theodosia kan syfta på:

Theodosia (kejsarinna)
staden Feodosija (se avsnittet historia)
Theodosia (djur), ett släkte skalbaggar
Theodosia River